John Small ist der Name folgender Personen:

* John Small (Footballspieler) (1946–2012), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 John Humphrey Small (1858–1946), US-amerikanischer Politiker
 John Kunkel Small (1869–1938), US-amerikanischer Botaniker